Yebra de Basa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Yebra de Basa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Yebra de Basa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar